4-я армия () — итальянская армия, принимавшая участие во Второй мировой войне. Армия участвовала в сражениях на территории Франции.

Боевой путь 

Армия была сформирована в июне 1938. В июне 1940 в составе Группы армий «Запад» принимала участие во Вторжении во Францию. Наступаю из Альп с перевала Литл Сент-Бернард Пасс, части 4-й армии не смогли продвинуться далеко и пробить французские пограничные укрепления. После капитуляции Франции, армия выполняла оккупационную функцию на территориях аннексированых итальянцами у Франции. В ноябре 1942 в ходе немецкой операции «Антон», с целью занятия всей территории Франции, 4-я армия оккупировала итало-французский пограничный регион и Французскую Ривьеру. После капитуляции Италии (8 сентября 1943) 4-я армия прекратила своё существование. Большая часть солдат была разоружена немцами.

Состав армии 

на 10 июня 1940 года (начало Вторжения во Францию):

 1-й корпус
 1-я горно-пехотная дивизия «Суперга»
 24-я пехотная дивизия «Пинероло»
 59-я горно-пехотная дивизия «Кальяри»
 резерв корпуса
 4-й корпус
 2-я горно-пехотная дивизия «Сфорцеска»
 26-я горно-пехотная дивизия «Ассиета»
 резерв корпуса
 Альпийский корпус
 1-я альпийская дивизия «Туриненсе»
 Альпийская группа «Леванна»
 3-й альпийский полк
 резерв корпуса
 резерв армии
 11-я пехотная дивизия «Бреннеро»
 58-я пехотная дивизия «Леньяно»
 2-я альпийская дивизия «Тридентина»
 Группа «Челере»
 различные артиллирейские, танковые, минометные соединения

Командующие армией 

 генерал Камилло Гросси (1938 - 1940)
 генерал Марио Верцелино (1940, 1941-1943)
 генерал Альфредо Гуззони (1940)
 генерал Марио Карациоло ди Феролето (1940-1941)

Литература 

 W. Victor Madeja – Italian Army Order of Battle: 1940-1944 – Between Fascism and Monarchy 
 Telford Taylor – The March of Conquest: The German Victories in Western Europe, 1940

Примечания 

Итальянские армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году